Dominicaine peut désigner :
 une habitante de la République dominicaine ;
 une religieuse membre de l'ordre des Dominicains (voir Famille dominicaine, Dominicaines et :Catégorie:Congrégation dominicaine féminine) ;
 la Dominicaine, une race de poules.

Voir aussi 
 République dominicaine
 Veuve dominicaine, espèce d'oiseaux de la famille des Viduidae